Негро́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Негрони, Андреа (1710—1789) — итальянский куриальный кардинал.
 Негрони, Бальдассаре (1877—1948) — итальянский режиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Негрони, Джованна (1445—1497), более известная как святая Вероника из Бинаско  — католическая монахиня, святая, мистик и визионер.
 Негрони, Паскаль Оливье де (1829—1913) — французский генерал, изобретатель коктейля негрони.

Прочее 
 Негрони — коктейль-аперитив на основе вермута и джина.

См. также 
 Негроне